Seznam polkov z zaporedno številko 113.

Seznam 
 Pehotni
 113. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 113. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 113. strelski polk (ZSSR)
 113. strelski polk (Wehrmacht)
 113. pehotni polk (Wehrmacht)
 113. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 113. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 113. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 113. oklepni polk (ZDA)
 113. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 113. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 113. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 113. gorski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi